Sofiści – nurt filozoficzny i literacki w starożytności
 Sofizmat – zawiły dowód logiczny